Auxon pot significar:
 Un tipus de gran escala màquina autoreplicant.
 Auxon, Aube, una comuna a França.
 Auxon, Haute-Saône, una comuna a França.